En Pologne, Smolniki peut désigner :

dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Smolniki, village du powiat de Brodnica,
 Smolniki, village du powiat de Nakło.

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Smolniki, village du powiat de Konin,
 Smolniki, village du powiat d'Ostrzeszów.

dans la voïvodie de Poméranie
 Smolniki, village du powiat de Kartuzy,
 Smolniki, village du powiat de Starogard.

dans d'autres voïvodies
 Smolniki, village de la voïvodie de Lubusz,
 Smolniki, village de la voïvodie de Podlachie,
 Smolniki, village de la voïvodie de Poméranie,
 Smolniki, village de la voïvodie de Poméranie-Occidentale,
 Smolniki, village de la voïvodie de Varmie-Mazurie.